Lias bezeichnet

 in der regionalen Geologie Westeuropas traditionell den Unterjura, im Speziellen
 die Lias-Gruppe Großbritanniens und
 die untere der drei Gruppen des Norddeutschen Jura
 in der älteren Literatur auch synonym für den Schwarzen Jura
 den Vornamen des schwedischen Eishockeyspielers Lias Andersson (* 1998)
 ein Dorf in Osttimor im Suco Cassa, Gemeinde Ainaro, siehe Lias (Cassa)

Lias ist Name oder Namensbestandteil französischer Gemeinden:

 Lias (Gers) im Département Gers
 Berbérust-Lias im Département Hautes-Pyrénées
 Lias-d’Armagnac im Département Gers